В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1978, який належав до категорії гран-прі, Хосе Їгерас здобув титул, у фіналі перемігши Паоло Бертолуччі 6-2, 6-1, 6-3.

Сіяні гравці 

 Хосе Їгерас (Чемпіон)
 Войцех Фібак (2-ге коло)
 Кріс Льюїс (чвертьфінал)
 Марк Кокс (чвертьфінал)

 Паоло Бертолуччі (фінал)
 Петер Фейгль (1-ше коло)
 Петер Ельтер (2-ге коло)
 Іван Моліна (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

British Hard Court Championships